Сан Хосе де лос Рејес има више значења:

 Сан Хосе де лос Рејес (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Хосе де лос Рејес (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику